Gollert ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Gollert (1904–1960), deutscher Jurist
 Klaus Gollert (* 1938), deutscher Arzt und Politiker (FDP)
 Werner Gollert (1900–1961), deutscher Architekt